Поля́не — деревня в Велейской волости Пушкиногорского района Псковской области России.

Расположена в 18 км к югу от посёлка Пушкинские Горы.

Население 

Численность населения составляет 368 человек (2000 год).

История 
В Писцовых Книгах 1585-87 гг. упомянут Погост Поляне, как центр Полянской губы Вороночского уезда.

С 1995 до 2015 года являлась административным центром Полянской волости.

Примечания 

Населённые пункты Пушкиногорского района